Кластер () је мала група, или гомила нечега.

У науци:
 Кластер (физика), мала група атома или молекула
 Кластер (хемија), низ везаних атома између молекула
 Консонантни кластери, у лингвистици

У астрофизици:
 Звездани кластер, група звезда које су гравитационо везане

У биологији и анатомији:
 Кластер рака, у биомедицини, појава већег од очекиваног броја случајева рака.
 Кластер главобоља, неуролошка болест која изазива изузетан бол у глави.
 Кластер диференцијације, протокол коришћен за идентификацију и испитивање молекула на ћелијској површини присутних на белим крвним зрнцима.
 Кластер (епидемиологија), груписање случајева болести.

У Рачунарству:
 Кластер рачунарство, паралелне рачунарске структуре које се обједињују у једну целину

У музици:
 Тонски кластер, музички акорд који се састоји од најмање три или више узастопних тона у скали.
 Кластер (бенд), Немачки рок бенд

Економија
 Кластер (економија), удруживање малих и средњих предузећа на основу : интереса, специфичности или сродних делатности, ради лакшег пословања, заједничког развоја или заједничког наступа на тржишту

Остало
 Кластер бомба, врста муниције која се баца из ваздуха или испаљује са земље, а која избацује велики број малих зрна
 Кластер дијаграм, генерални тип дијаграма, који приказује специфичне типове кластера.